Selinum seguirei är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Christian Gottlob Baumgarten. Selinum seguirei ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
seguirei